Leaf peut faire référence à :

 Leaf, un studio de visual novels japonais ;
 Nissan Leaf, voiture électrique construite par Nissan ;
 The Leaf Label, label de musique électronique.

Hydronyme 
 La Leaf est une rivière de l'État du Mississippi au sud des États-Unis.